Mariazell ist der Name folgender Gemeinden und Orte:

 Mariazell, Gemeinde in der Obersteiermark, Österreich
 Mariazell (Eschbronn), Gemeindeteil und Dorf von Eschbronn im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Mariazell (Sursee), Quartierteil der Kleinstadt Sursee im Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Mariazell Mission, eine katholische Missionsstation mit High School im Distrikt Alfred Nzo, Südafrika
 Mariazell in Österreich, Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Mariazell ist der Name folgender Sakralbauten:

 die Wallfahrtskirche Maria Zell bei Hechingen, Baden-Württemberg
 die Wallfahrtskirche Basilika von Mariazell in der Gemeinde Mariazell, Obersteiermark
 die Wallfahrtskirche Klein-Mariazell in der Gemeinde Eichkögl, Oststeiermark
 das Kloster Mariazell-Wurmsbach in der Gemeinde Jona-Rapperswil, Schweiz
 die Kapelle Mariazell in der Gemeinde Sursee, Schweiz
 die Klosterruine Mariazell am Beerenberg, Schweiz

Mariazell ist der Name folgender Institutionen:

 Mariazell Sursee, Sprachheilschule und sozialpädagogisches Schulheim

Mariazell ist der Name folgender Bauwerke:

 Mariazell, ein 230 m langer Straßentunnel der Autobahn A2 in der Gemeinde Schenkon, Schweiz

Siehe auch: 
 Mariazellerland 
 Kleinmariazell